Un icono o ícono o iconó (del griego εἰκών, eikon ‘imagen’) puede tener varios significados:
 Icono, en semiología, un tipo de signo que guarda una relación de parecido con el objeto o persona que representa.
 Icono, panel plano en el que aparece pintado un santo o un objeto consagrado (como Jesucristo, la Virgen María, los santos, los ángeles o la cruz cristiana).

 Icono, pequeño elemento gráfico en pantalla que identifica y representa un archivo, documento, comando o programa usualmente con algún simbolismo gráfico para establecer una asociación dentro de una interfaz gráfica.
 Icono, persona u objeto que representa o simboliza un elemento cultural.
 Ícono, un superhéroe en los cómics de DC Comics.
 Torre Ícono, edificio de Paraguay, con 136 m y 37 pisos de altura, ubicado en la ciudad de Asunción.